Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан () — организация, представляющая Казахстан в международном олимпийском движении. Основан в 1990 году; зарегистрирован в МОК в 1993 году.

Штаб-квартира расположена в Астане. Является членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Казахстане.
В своей деятельности НОК РК руководствуется Олимпийской хартией МОК, Конституцией, Законами Республики Казахстан и Уставом НОК РК.

Структура 

Руководящими органами НОК РК являются:
 сессия НОК РК
 исполком НОК РК
 президент НОК РК.
Высшим руководящим органом НОК РК является сессия, которая проводится один раз в год. В период между сессиями деятельностью НОК РК руководит исполнительный комитет НОК РК. В состав исполкома входят:
 президент НОК РК
 генеральный секретарь
 первый вице-президент
 вице-президенты
 члены МОК — граждане Республики Казахстан, члены исполкома.

Президенты НОК РК

Ссылки 
 Музей спортивной славы (Казахстан)

Примечания 

Казахстан
Казахстан на Олимпийских играх